Пашко Васа (алб Pashko Vasa;  , Шкодер, —  , Бейрут), також відомий як Vaso Pasha або Wassa Паша (, ) — османський албанський письменник, поет і публіцист «Албанського національного відродження» і мутасаріф на горі Ліван Мутасарріфате з 1882 року до 1892 року.

Біографія 
Пашко Васа народився в Шкодрі 17 вересня 1825 р. Був католиком-албанцем, який обіймав високі посади в Османській імперії.

Секретар у консульстві Великої Британії 
З 1842 по 1847 рік працював секретарем британського консульства в Шкодрі. Там він мав можливість вдосконалити свої знання з ряду іноземних мов: італійської, французької, турецької та грецької. Він також знав англійську та сербську мови, а пізніше вивчив арабську.

1847—1848: Італійський рік 
У 1847 році він вирушив до Італії напередодні бурхливих подій, які мали відбутися там і в інших місцях Європи в 1848 році. Є два листи, написані ним у Болоньї влітку 1848 р., в яких він висловлює відверто республіканські та антиклерикальні погляди. Пізніше він поїхав до Венеції, де взяв участь у боях у Маргері в жовтні 1848 р., в рамках повстання Венеції проти австрійців. Після прибуття австрійських військ Пашко Васа був змушений втекти до Анкони, де як османський громадянин був висланий до Стамбула .

Він опублікував розповідь про свій досвід в Італії наступного року на італійській мові La mia prigionia, episodio storico dell'assedio di Venezia, Стамбул 1850 (Моє ув'язнення, історичний епізод з облоги Венеції).

1848—1863: У Стамбулі 
У Стамбулі, після початкового періоду злиднів і труднощів, він отримав посаду в Міністерстві закордонних справ звідки його на деякий час відрядили до Лондона, до імператорського османського посольства при дворі Сент-Джеймса. Згодом він служив Високій Порті на різних посадах в якості бюрократа.

1863—1864: У Боснії та Герцеговині 
У 1863 році, завдяки знанню сербської мови, він був призначений секретарем і перекладачем Ахмета Джевдет-паші, османського державного діяча та історика, у місії з встановлення фактів у Боснії та Герцеговині, яка тривала двадцять місяців з весни 1863 р. — жовтень 1864 р. Події цієї місії були записані в «La Bosnie et l'Herzégovine» la mis de de Djevdet Efendi, Константинополь 1865 р. (Боснія і Герцеговина під час місії Jevdet Efendi).

Кілька років по тому він опублікував ще одну рідкісну, історично цікаву роботу, « Esquisse historique sur le Monténégro d'après les traditions de l'Albanie», Константинополь 1872 р. («Історичний нарис Чорногорії за албанськими традиціями»).

Адміністратор Одринського вілаєту 

У 1879 році Пашко Васа працював у Варні на узбережжі Чорного моря в адміністрації вілаєту Едірне з Ісмаїлом Кемалі . Він отримав титул паші .

Значення для Албанії

Ліга Призренської організації 
Незважаючи на свої функції від імені Порти, Пашко Васа ніколи не забував свою албанську батьківщину. Восени 1877 року він став членом-засновником Центрального комітету захисту прав албанського народу в Стамбулі, який був групою албанської інтелігенції, яка виступала за територіальну цілісність та єдність територій, населених албанцями в Османській імперії. Як член Комітету він у середині березня зустрівся з послом Великої Британії Остіном Генрі Лейярдом у Стамбулі та закликав не передавати території незалежних слов'янських держав територіям, заселеним албанцями. Завдяки своїм контактам у Комітеті, він також брав участь в організації Призренської ліги в 1878 р. Ймовірно, він був автором Меморандуму про автономність Албанії, який мав його підпис поряд з підписами інших албанських знатних осіб, і документ був переданий до посольства Великої Британії в Константинополі. Васа виступав за об'єднання населених албанцями вілаєтів або провінцій в єдину провінцію Албанії в складі Османської імперії і маючи «компактну і сильну організацію» з участю албанців у державному управлінні.

Створення албанського алфавіту 
Васа як член Комітету захисту албанських прав був призначений разом із Самі Фрашері, Яні Врето та Хасаном Тахсіні для створення албанського алфавіту, який до 19 березня 1879 року група затвердила 36-літерний алфавіт Фрашері, що складається здебільшого з латинських символів. Таким чином Ваза опублікував 16-сторінкову брошуру під назвою L'alphabet Latin appliqué à la langue albanaise, Константинополь 1878 (латинський алфавіт застосовувався до албанської мови). Васа висловив підтримку алфавіту із суто латинськими символами. Він також був членом Товариства видання албанських писемностей, заснованого в Константинополі 12 жовтня 1879 р. для сприяння друку та розповсюдженню албаномовних книг.

Губернатор Лівану 

Султан Абдулхамід II призначив Васу мутессарифом на горі Ліван 18 червня 1882 р. — посада, зарезервована міжнародним договором для католика османської національності після громадянських заворушень і французької окупації 1860 р. Перебуваючи в Лівані на посаді губернатора, Васа продовжував свою роботу на користь албанізму, видаючи книги про Албанію французькою мовою та інші публікації на албанській мові. На посаді Мутассарифа він спочатку більше хотів прийняти консульські повноваження Франції, але за свої дев'ять років перебування на цій посаді він прийшов з недовірою як до французького консула, так і до маронітського духовенства, яке пильно охороняло їхні привілеї. Це принесло йому звинувачення у корупції, спільно з його зятем та заступником Купеляном Ефенді. Тим не менше, він залишався на своїй посаді до своєї смерті в Бейруті після тривалої хвороби 29 червня 1892 р.

У 1978 році, до сторіччя Призренської ліги, його останки були перенесені з Лівану назад у скромну могилу в Шкодрі.

Літературні твори 
Протягом 1879 року «Правда про Албанію та албанців» була книгою, виданою Васою, яка з'явилася у французьких, англійських, німецьких, грецьких та албанських перекладах, що виступали за албанську справу та інформували європейську читацьку аудиторію про албанців. У 1880 році книга зі скороченою назвою « Албанія та албанці» також з'явилася на османській турецькій мові. У книзі обговорювалося походження албанців, ким вони були, та їхні умови життя, аргументуючи це тим, що вони є найстарішим народом на Балканах і відокремлені від греків. Васа прославив середньовічну епоху албанського опору за незалежність і свободу османам під керівництвом Скендербега, одночасно відзначаючи албанську військову доблесть як природних бійців та здатність захищати імперію. Він також згадав, що після тих подій албанці були невід'ємною та лояльною частиною імперії, сприяючи багатьом державним чиновникам, бюрократам, командирам та солдатам. У його книзі критикується османське управління в Албанії за те, що він відправляв неалбанських османських чиновників для управління албанцями, які були неефективними, оскільки вони не були обізнані з місцевою мовою, звичаями та іншими соціальними факторами. Васа опосередковано припускав, що або місцеві албанці можуть бути призначені, або османські чиновники навчені місцевим шляхам албанців як рішення цих питань. Він намагався вразити читачів єдністю албанців як народу зі спільною мовою, звичаями, історією та прагненнями, одночасно виділяючи релігійні розбіжності та відмінності між районами Гегалік (Гегенія) і Тоскалік (Тоскерія). Васа також виступав за об'єднання різних вілаетів з албанським населенням в одну адміністративну одиницю, стверджуючи, що це сприятиме османським інтересам, оскільки мусульманські албанці не бажають повстати проти імперії. Політичний албанізм книги в цілому був відповіддю на геополітичні загрози, що існують для територій, населених албанцями в межах імперії, та на питання, що стосуються поняття прав на національність для албанців. Різні видання європейської преси, такі як The (London) Times, рецензували його книгу та пояснювали своїм читачам її зміст, теми та інші подробиці про Албанію та албанців.

Щоб зробити албанську мову більш відомою та надати іншим європейцям можливість вивчати її, він опублікував Grammaire albanaise à l'usage de ceux qui désirent apprendre cette langue sans l'aide d'un maître, Ludgate Hill 1887 (Албанська граматика для тих, хто бажає вивчати цю мову без допомоги вчителя), одна з рідкісних граматик того періоду. Пашко Васа також був автором низки літературних творів, що відзначаються. Перший з них — том італійського вірша під назвою Rose e spine, Constantinople 1873 (Троянди і терни), сорок один емоційно заряджений вірш (загалом близько 1600 рядків), присвячений темам кохання, страждань, самотності та смерті в традиції романтичного вірша його європейських попередників Джакомо Леопарді, Альфонса де Ламартіна та Альфреда де Мюссе . Серед предметів, розглянутих у цих медитативних італійських віршах, два з яких присвячені італійським поетам Франческо Петрарка та Торквато Тассо, — це життя в еміграції та сімейна трагедія, відображення особистого життя Пашка Васи. Перша його дружина Дренде, з якою він одружився в 1855 році, і четверо з їхніх п'яти дітей померли раніше, і в наступні роки особисті нещастя продовжували переслідувати його.

У 1884 році, незабаром після його призначення генерал-губернатором Лівану, його друга дружина із Шкодера Катерина Бонаті померла від туберкульозу, як і його вціліла дочка Роза в 1887 році. Bardha de Témal, scènes de la vie albanaise, Париж 1890 (Барда з Темаля, сцени з життя албанців) — це французькомовна повість, яку Пашко Васа видав у Парижі під псевдонімом Альбанус Альбано того ж року, що і Наїм Фрашері. Відома збірка віршів Lulet e verës (Квіти весни) з'явилася в Бухаресті . «Барда з Темаля», хоча і не написаний албанською мовою, є після значно коротшого прозового твору Самі Фрашері «Любов Тал'ата і Фітна» найстарішим романом, написаним і опублікованим албанцем, і, безперечно, найстарішим подібним романом з албанцем теми. Зосереджуючись на звичках та звичаях албанців-гегів у Північній Албанії роман, розміщений у Шкодрі протягом 1842 року, класично побудований римсько-фейлетоном, досить надмірно сентиментальним для сучасних смаків і слідує скорботам прекрасної, але одруженої Барди та її коханого, молодий Араді. Вона була написана не лише як розважальна історія кохання, а й з метою інформування західного читача про звичаї та звички північних албанців. Бардха, без сумніву, є уособленням самої Албанії, одруженої проти своєї волі з владними структурами. Крім свого дидактичного характеру та будь-яких можливих літературних претензій, які міг мати автор, «Барда з Темаля» також має більш конкретне політичне походження. Деякі албанські інтелектуали в той час сприймали це як засіб дискредитації клану Гьонмаркадж, котрий у поєднанні з могутніми абатами Мірдіти мав владу в регіоні Шкодра. Можливо, саме з цієї причини Пашко Васа опублікував роман під псевдонімом Альбанус Альбано. Як відомо, робота не мала особливого відлуння у французькій пресі того періоду.

Хоча більшість публікацій Пашко Васи були французькою та італійською мовами, є один вірш, найвпливовіший і, мабуть, найпопулярніший, коли-небудь написаний албанською мовою, який забезпечив йому заслужене місце в історії албанської літератури, знаменитий O moj Shqypni e mjera Shqypni (О Албанія, бідна Албанія). Розчарований албанськими суспільними поділами, цей хвилюючий заклик Васи про національне пробудження і єдність, що перевершує релігійні та інші ідентичності, написано в період між 1878 р., Драматичним роком Призренської ліги, та 1880 р. Васа в цілому продовжував інформувати європейських читачів про албанців та Албанію через свої французькі публікації, як це робив з часів союзних товариств.

Опубліковані твори 

 Роза і хребет (1873)
 Études Sur L'Albanie Et Les Albanais (Костянтинополь, 1879)
 Grammaire albanaise à l'usage de ceux qui désirent apprendre cette langue sans l'aide d'un maître, (Лондон, 1887)
 L'Alphabet Latin Applique à la langue albanaise, (Костянтинополь, 1878)
 Кулон «Босні і Герцеговина» місії де Джевдет Ефенді, (Костянтинополь, 1865)
 La vérité sur l'Albanie et les Albanais, (Париж, 1879)
 Esquisse historique sur le Monténégro d'après les traditions de l'Albanie, (Константинополь, 1872)
 O moj Shqypni (1880)
 Барда де Темаль, (Париж, 1890)

Див. також 
 Албанська література
 Рілінджа Комбетаре
  (албанська)

Примітки

Посилання 
 Роберт Елсі, Пашко Васа
 Твори Пашка Васи: текст, конкорданти та частотний список 

Історики XIX століття
Албанські історики
Намісники Османської імперії
Персоналії:Шкодер
Сторінки з неперевіреними перекладами
Албанські письменники
Албанські поети